Brunnhuber ist der Familienname folgender Personen:
 August Brunnhuber  (* 1851– † 1928). deutscher Augenarzt in Regensburg und dort 1900 – 1920 Vorsitzender des Naturwissenschaftlichen Vereins. 
 Georg Brunnhuber (* 1948), deutscher Politiker und Lobbyist
 Gert Brunnhuber (* 1943), deutscher Fußballspieler
 Johann Nepomuk von Brunnhuber (1828–1885), bayerischer Staatsbeamter
 Simon Brunnhuber (1884–1936), deutscher Luftfahrtpionier
 Stefan Brunnhuber (* 1962), deutscher Psychiater, Ökonom und Buchautor
 Tim Brunnhuber (* 1999), deutscher Eishockeyspieler